Antikrist har flere betydninger:

 Antikrist – et begreb i kristendommen.
 Antikrist (opera) – en opera af Rued Langgaard.
 Antichrist – en film af Lars von Trier.